It Had to Be You steht für:

 It Had to Be You, Lied von Gus Kahn und Isham Jones (1924)
 It Had to Be You (1947), US-amerikanischer Film von Don Hartman und Rudolph Maté 
 It Had to Be You (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1993) 
 It Had to Be You (Album), Album von Harry Connick junior (1991) 
 It Had to Be You… The Great American Songbook, Album von Rod Stewart (2002)